Мелодик-хардкор (также известный как мелокор) — поджанр хардкор-панка с сильным акцентом на мелодичном звучании.

Жанр обычно определяется мелодичными гитарными рифами, бывает предрасположен либо к классическому хардкору с мелодичной гитарой (получается смесь металкора и хардкор-панка) либо к более быстрому хардкору с мелодичной гитарой.

У истоков жанра стояли такие группы как Descendents, Rites Of Spring, Dag Nasty, Lifetime, Embrace. Расцвет направления наступил во второй половине 2000-х годов. Новыми представителями мелодик-хардкора стали Defeater, Touché Amoré, Ghost Inside, Counterparts, Being As An Ocean. Информация о творчестве коллективов зачастую распространялась на сайте Myspace.

Представители жанра зачастую записывались на специализированных лейблах. Некоторые из них перестали существовать в 2010-е годы, среди них Rivalry и 1917. Другие лейблы продолжили существование, например, Bridge Nine и Deathwish.

Примечания